Die Qualifikation zur U-19-Fußball-Asienmeisterschaft 1988 wurde ausgetragen, um die acht Teilnehmer an der Endrunde zu ermitteln. Die (mindestens) 18 gemeldeten Mannschaften wurden in acht Gruppen eingeteilt. Die Spiele fanden im Juni und Juli 1988 statt.

Gruppe 1 
Die Ergebnisse der Gruppe 1 sind nicht bekannt.

Gruppe 2 
Die Gruppe 2 spielte vom 16. bis 27. Juni 1988 in Malé (Malediven).

Gruppe 3 
Die Ergebnisse der Gruppe 3 sind nicht bekannt.

Gruppe 4 
Die Ergebnisse der Gruppe 4 sind nicht bekannt.

Gruppe 5 
Die Gruppe 5 spielte vom 19. bis 29. Juni 1988 in Hongkong.

Gruppe 6 
Die Gruppe 6 spielte vom 14. bis 18. Juni 1988 in Singapur.

Gruppe 7 
Die Ergebnisse der Gruppe 7 sind nicht bekannt.

Gruppe 8 
Die Gruppe 8 spielte vom 24. Juni bis 6. Juli 1988 in Kyōto (Japan).

Ergebnis 
Syrien, Katar, Nordkorea, China, Irak, Vereinigte Arabische Emirate, Südkorea und Japan qualifizierten sich für die Endrunde.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1988 auf rsssf.com (englisch)

Qualifikation 1988
Fußballveranstaltung 1988
Fußball (Malediven)
Fußball (Hongkong)
Fußball (Singapur)
Fußball (Japan)
Sportveranstaltung auf den Malediven
Sportveranstaltung in Hongkong
Sportveranstaltung in Singapur
Sportveranstaltung in Japan